Le Al Charara Sports Cultural & Social Club (en ), plus couramment abrégé en Al Charara, est un club libyen de football fondé en 1977 et basé dans la ville de Sebha.

Historique 

 1958 : fondation du club

Palmarès 

Club de football en Libye
Club de football fondé en 1977